Многоизотопен елемент е химичен елемент, който в природата има повече от един изотоп. Естествено съществуват различни конфигурации на атома, които имат еднакъв брой протони, но различен брой неутрони в атомното ядро.

По-голямата част от естествено добиваните елементи са многоизотопни. Със своите 10 стабилни изотопа калаят е с най-голям брой естествени изотопи. Съществуват само 22 едноизотопни елемента. От тях 19 са абсолютно стабилни, а торий, плутоний и бисмут не са стабилни, но притежават много голям период на полуразпад.

При многоизотопните елементи съществуват също, редом с абсолютно стабилните изотопи, изотопи с много голям период на полуразпад. Поради тази причина много от тях са радиоактивни. Вследствие на разпада се променя съотношението на изотопите във времето. Това свойство се използва за радиоактивно датиране на фосилите. От значение е също и радиовъглеродното датиране.

Химични елементи
Радиоактивност